Abendmahl in Emmaus steht für:
 Abendmahl in Emmaus (Caravaggio), Ölgemälde von 1601
 eine im Lukasevangelium erzählte Begegnung mit dem Auferstandenen, siehe Emmaus